El término franchipán puede hacer referencia a:

La plumeria rubra;
La flor de dicho árbol;

La frangipane, crema usada en repostería.